San Čiprijano ima više značenja:
 San Čiprijano (Askoli Pičeno)
 San Čiprijano (Bolcano)
 San Čiprijano (Breša)
 San Čiprijano (L’Akvila)
 San Čiprijano (Lodi)
 San Čiprijano (Piza)